Josef Breitner ist der Name folgender Personen:

* Josef Breitner (Bildhauer) (1864–1930), österreichischer Bildhauer
 Josef Breitner (Mediziner) (1915–1994), deutscher Gynäkologe, Hochschullehrer und Verbandsfunktionär